Фінал Кубка Німеччини з футболу 1971 — фінальний матч розіграшу кубка Німеччини сезону 1970—1971 відбувся 19 червня 1971 року. У поєдинку зустрілися «Кайзерслаутерн» з однойменного міста та мюнхенська «Баварія». Перемогу з рахунком 2:1 у додатковий час здобула «Баварія».

Учасники

Шлях до фіналу 

«Баварія»

«Кельн»

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1971 у футболі
Фінали кубка Німеччини з футболу
Червень 1971
1971 у німецькому спорті